Sedláček (féminin Sedláčková) est un patronyme tchèque, il peut faire référence à :
 August Sedláček (1843–1926), historien tchèque
 Franz Sedlacek (1891, Breslau – 1945?), peintre germano-autrichien
 Ján Sedláček, handballeur slovaque
 Jana Sedláčková, footballeur tchèque
 Jaroslava Sedláčková, gymnaste tchèque
 Kamil Sedláček, linguiste tchèque
 Lumír Sedláček, footballeur tchèque
 Marin Sedlaček, entraineur serbe de basketball
 Michal Sedláček, footballeur tchèque
 Norbert Sedlacek (de) (1962-)
 Pavel Sedláček (athlète), lanceur tchèque de marteau
 Pavel Sedláček, chanteur et guitariste tchèque
 Roman Sedláček (1963-), footballeur tchèque
 Tomáš Sedláček (1977-), économiste tchèque
 Tomáš Sedláček  (1980-), footballeur tchèque
 Tomáš Sedláček (1918–2012), général tchèque
 Woodrow Sedlacek, formateur de courses de chevaux

Sedlaczek 
  (1877–1964), politicien autrichien.
  (1952-), journaliste et auteur autrichien.

Source de la traduction 

Patronyme tchèque